Ліга Умаглесі 1993—1994 — 5-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вп'яте поспіль здобуло Динамо (Тбілісі).

Учасники

Перший раунд

Східна група 

Позначення:

Результати

Західна група 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

1993–1994
Грузія
Грузія
1993 у Грузії
1994 у Грузії
1993 у грузинському спорті
1994 у грузинському спорті